

Industria tessile
Tessuto ci si riferisce ad un manufatto ottenuto dall'intreccio di fili o filati.
Tessuto non tessuto

Biologia
Tessuto (biologia) – Insieme di cellule, associate strutturalmente per funzione, di un organismo, presente negli Animali e nelle Piante.
Tessuto adiposo
Tessuto epiteliale
Tessuto cartilagineo
Tessuto endoteliale
Tessuto muscolare
Tessuto osseo
Tessuto nervoso
Tessuto ghiandolare
Tessuto cartilagineo ialino
Tessuto vegetale – Insieme di cellule simili delle forme di vita vegetale
Tessuti molli
Tessuti trofomeccanici

Altro
Tessuto urbano

Persone
Mario Tessuto